Frou Frou (artiestenduo)
Frou Frou (The Aristocrats)
Frou-frou, dubbel biscuitje met een cremelaag ertussen
Frou-frou (Vlaams): Pony (haar), een bepaalde haardracht